Az 1968-as MotoGP-világbajnokság volt a 20. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

A két legnagyobb géposztály, az 500-as és a 350-es hozta el Giacomo Agostini pályafutása egyik legsimább évét. Mindkét kategória világbajnoki címét úgy nyerte meg, hogy 100 százalékos teljesítményt nyújtott mindkét kategóriában, vagyis az összes versenyt meg tudta nyerni. A kisebb kategóriákban lefelé haladva egy újabb duplázást láthattak, ugyanis a negyed- és nyolcadliteres világbajnoki címet mindkét kategóriában Phil Read nyerte. Problémája előbbi kategóriában, a negyedlitereseknél volt, ahol a csapatutasítás szerint elvileg márkatársának, Bill Ivynak kellett volna nyernie. Ezt hagyta teljesen figyelmen kívül Read, és végül egyenlő pontszámmal azt a kategóriát is megnyerte. Az ötveneseknél mindössze 9t versenyt rendeztek, ezt a minibajnokságot a német Hans-Georg Anscheidt nyerte, egymás utáni harmadik évében.

Az oldalkocsis kategóriában a nemzetek nagydíját törölték, helyette a német bajnokság egyik versenyén, Hockenheimben indultak.

Versenyek

Pontozási rendszer

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok